Aceasta este lista celor 320 '''comune din departamentul Allier din Franța.

 (CAML)  Comunitatea aglomerării Montluçon, creată în 2001.
 (CAMO)  Comunitatea aglomerării Moulins, creată în 2001.
 (CAV)   Comunitatea aglomerării Vichy, creată în 2001.

Allier